Martin Kližan era il detentore del titolo ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

Andy Murray ha vinto il torneo sconfiggendo in finale Philipp Kohlschreiber per 7-64, 5-7, 7-64.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Andy Murray (campione) 
 Gaël Monfils (ritirato)
 Roberto Bautista Agut (semifinali)
 David Goffin (quarti di finale)
 Philipp Kohlschreiber (finale)

  Bernard Tomić (primo turno) 
  Martin Kližan (ritirato)
  Fabio Fognini (secondo turno)
<li>  Lukáš Rosol (quarti di finale)

Qualificati 

  Dustin Brown (primo turno)
  Gerald Melzer (semifinali)

  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Miša Zverev (secondo turno)

Lucky loser

  Michail Ledovskich (primo turno)

<li>  Bastian Trinker (primo turno)

Wildcard 

  Florian Mayer (primo turno)
  Janko Tipsarević (secondo turno)

<li>  Alexander Zverev (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2015
ATP World Tour 2015